Giuseppe Sulfaro (1984) – attore italiano
 Michelangelo Sulfaro (1946) – ex calciatore italiano